Sapir steht für:
 Sapir (Vorname), weiblicher Vorname
 Sapir (Israel), Stadt im Negev in Israel

Sapir ist der Familienname folgender Personen:
 André Sapir (* 1950), belgischer Wirtschaftswissenschaftler
 Edward Sapir (1884–1939), US-amerikanischer Ethnologe und Linguist
 Jacques Sapir (* 1954), französischer Ökonom
 Josef Sapir (1902–1972), israelischer Politiker der Gachal und Minister
 Mark Sapir (1957–2022), russisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Pinchas Sapir (1906–1975), israelischer Politiker der Arbeitspartei und Minister

Siehe auch:
 Saphir (Begriffsklärung)